Rakke se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Rakke, comună (vald) în Județul Lääne-Viru, Estonia

Localități
 Rakke, târgușor (alevik) în comuna Rakke, reședința comunei.